Geschichte einer Nonne steht für:

 Geschichte einer Nonne (Roman), Roman von Kathryn Hulme aus dem Jahr 1956
 Geschichte einer Nonne (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1959